Aldobrandino I d'Este (1190-1215) – figlio di Azzo VI d'Este
Aldobrandino II d'Este († 1326) – marchese di Ferrara dal 1308 fino alla morte
Aldobrandino III d'Este (1335-1361) – signore di Ferrara e Modena dal 1352 fino alla morte
Aldobrandino d'Este (1325-1381) – vescovo